Dies ist eine Liste der Außenminister Norwegens seit 1905.

!
Norwegen
Aussenminister